Василий Тютюнник:
 Тютюнник, Василий Никифорович (1890—1919) — военный деятель УНР.
 Тютюнник, Василий Саввич (1860—1924) — оперный певец (бас), режиссёр и вокальный педагог.